Gambrinus liga 2012/2013 to 20. sezon najwyższej klasy rozgrywek ligowych mężczyzn w Czechach. Obrońcą tytułu jest zespół Slovan Liberec..Do ligi awansowały zespoły FC Vysočina Igława i FC Zbrojovka Brno, Zbrojovka Brno awansowała z 4 miejsca, dlatego że stadion zwycięzców II ligi FK Ústí nad Labem nie spełniał wymogów licencyjnych.

Zespoły

Tabela

Wyniki

Strzelcy 

Stan na: 6 maja 2013 (21:10). Źródło: uefa.com

Kartkowicze

Stadiony

Linki zewnętrzne 
 
 Liga na interia.pl
 Liga na uefa.com

Przypisy 

2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czechach
2012 w Czechach
2013 w Czechach